Goyescas, suite pour piano écrite par le compositeur espagnol Enrique Granados en 1911 ;
Goyescas, opéra composé par le même Granados en 1915, reprenant des éléments de sa suite pour piano, créé au Metropolitan Opera de New York en janvier 1916 ;
Goyescas, film espagnol de Benito Perojo sorti en 1942, adaptation de l'opéra, avec Imperio Argentina.